Le Bosphore peut désigner :
 Bosphore, détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara ;
 Bosphore Cimmérien, nom antique du détroit de Kertch ;
 Bosphore oriental, détroit de Russie, séparant la péninsule Mouraviov-Amourski de l'île Rousski et reliant la baie de l'Amour à l'ouest à la baie de l'Oussouri à l'est ;
 Royaume du Bosphore, royaume grec antique établi sur les rives du Bosphore cimmérien.

 Bosphore, film de Maurice Pialat sorti en 1964.